Landesregierung Jógvan Sundstein bezeichnet mehrere Regierungen der Faröer:
 Landesregierung Jógvan Sundstein I (1989)
 Landesregierung Jógvan Sundstein II (1989 bis 1991)